Пестряки́  — семейство насекомых из отряда жесткокрылых.

Описание 

Яркие красивые жуки с пестрой окраской (Пестряк пчелиный). Длина тела от нескольких миллиметров до примерно двух сантиметров. Усики булавовидные или пиловидные, состоят из 11 сегментов. Взрослых насекомых можно встретить на цветах зонтичных и сложноцветных растений. Большинство видов хищники на стадии имаго и на стадии личинок. Живут в ходах древесных жуков-ксилофагов, в гнёздах пчёл и ос.

Распространение 
Жуки-пестряки обнаружены в Америке, Африке, Европе, Азии и в Австралии. Всего в мире известно около 3500 видов. В Северной Америке около 500 видов.

Палеонтология 
Древнейшие пестряки были найдены в отложениях средней юры Китая. Представители семейства известны также из верхней юры Монголии, балтийского янтаря и олигоценовых отложений США.

Систематика 
Относится к надсемейству Клероидные (Cleroidea) из серии семейств Кукуйиформные (Cucujiformia, =Chrysomelomorpha).

Классификация 
По Opitz (2010) с дополнениями.

Clerinae
 Allonyx Jacquelin du Val, 1860
 Ancyropilus Bartlett & Lambkin, 2022
 Anthicoclerus Schenkling, 1906
 Aphelocerus
 Aphelochroa Quedenfeldt, 1885
 Apopempsis Schenkling, 1903
 Apteroclerus Wollaston, 1867
 Aptinoclerus Kuwert, 1893
 Aradamicula Sedlacek & Winkler, 1975
 †Arawakis
 Astigmus Kuwert, 1894
 Aulicus Spinola, 1841
 Axina Kirby, 1818
 Balcus
 Barriella Opitz, 2003
 Barrotillus Rifkind, 1996
 Blaxima Gorham, 1882
 Bousquetoclerus Menier, 1997
 Burgeoneus Pic, 1950
 Caestron Dupont in Spinola, 1844
 Calendyma Lacordaire, 1857
 Canariclerus Winkler, 1982
 Cardiostichus Quedenfeldt, 1885
 Caridopus Schenkling in Sjöstedt, 1908
 Cleromorpha Gorham, 1876
 Cleropiestus Fairmaire, 1889
 Clerus Fabricius, 1775
 Clytomadius Corporaal, 1949
 Colyphus Spinola, 1841
 Coptoclerus Chapin, 1924
 Cormodes Pascoe, 1860
 Corynommadius Schenkling, 1899
 Ctenaxina Schenkling, 1906
 Ctenoclerus Solervicens, 1997
 Culcipternulus Bartlett & Lambkin, 2022
 Dasyceroclerus Kuwert, 1894
 Dasyteneclines Pic, 1941
 Dieropsis Gahan, 1908
 Dologenitus Opitz, 2009
 Dozocolletus Chevrolat, 1842
 Eburiphora Spinola, 1841
 Eburneoclerus Pic, 1950
 Ekisius Winkler, 1987
 Eleale Newman, 1840
 Enoclerus Gahan, 1910
 Epiclines Chevrolat in Guérin-Ménéville, 1839
 Eunatalis Schenkling, 1909
 Eunatalis porcata
 Erymanthus Spinola, 1841
 Eurymetomorphon Pic, 1950
 Falsomadius Gerstmeier, 2002
 Falsoorthrius Pic, 1940
 Graptoclerus Gorham, 1901
 Gyponyx Gorham, 1883
 Hemitrachys Gorham, 1876
 Homalopilo Schenkling, 1915
 Infectostriatus Bartlett & Lambkin, 2022
 Inhumeroclerus Pic, 1955
 Jenjouristia Fursov, 1936
 Languropilus Pic, 1940
 Lissaulicus C.O.Waterhouse, 1879
 Memorthrius Pic, 1940
 Metademius Schenkling, 1899
 Microclerus Wollaston, 1867
 Micropteroclerus Chapin, 1920
 Microstigmatium Kraatz, 1899
 Mimolesterus Gerstmeier, 1991
 Mitrandiria Kolibac, 1997
 Monilonotum Bartlett & Lambkin, 2022
 Myrmecomaea Fairmaire, 1886
 Natalis Laporte de Castelnau, 1836
 Neogyponyx Schenkling, 1906
 Neorthrius
 Neoscrobiger Blackburn, 1900
 Notopilo Bartlett & Lambkin, 2022
 Ohanlonella Rifkind, 2008
 Olesterus Spinola, 1841
 Omadius Laporte de Castelnau, 1836
 Oodontophlogistus Elston, 1923
 Operculiphorus Kuwert, 1894
 Opilo Latreille, 1802
 Orthrius Gorham, 1876
 Oxystigmatium Kraatz, 1899
 Perilypus
 Phlogistomorpha Hintz, 1908
 Phlogistus Gorham, 1876
 Phloiocopus Spinola, 1841
 Phonius Chevrolat, 1843
 Pieleus Pic, 1940
 Placocerus Klug, 1837
 Placopterus Wolcott, 1910
 Plathanocera Schenkling, 1902
 Platyclerus Spinola, 1841
 Platynotum Bartlett & Lambkin, 2022
 Priocera Kirby, 1818
 Priocleromorphus Pic, 1950
 Prioclerus Hintz, 1902
 Pseudolesterus Miyatake, 1968
 Pseudomadius Chapin, 1924
 Pujoliclerus Pic, 1947
 Sallea Chevrolat, 1874
 Scrobiger Spinola, 1841
 Sedlacekius Winkler, 1972
 Sikorius Kuwert, 1893
 Stigmatium Gray in Griffith, 1832 
 Systenoderes Spinola, 1841
 Tanocleria Hong, 2002
 Thalerocnemis Lohde, 1900
 Thanasimodes Murray, 1867
 Thanasimus Latreille, 1806
 Thanasimus formicarius 
 Tillicera Spinola, 1841
 Trichodes Herbst, 1792
 Trichodes alvearius
 Trichodes apiarius
 Trichodes leucopsideus
 Trogodendron Spinola, 1841
 Trogodendron fasciculatum
 Wilsonoclerus
 Winklerius Menier, 1986
 Wittmeridecus Winkler, 1981
 Xenorthrius Gorham, 1892
 Xenorthrius
 Zahradnikius Winkler, 1992
 Zenithicola Spinola, 1841

Enopliinae (иногда в Korynetinae)
 Antygodera
 Apolopha Spinola, 1841
 Corinthiscus Fairmaire & Germain, 1861
 Cregya LeConte, 1861
 Curacavi
 Enoplium Latreille, 1802
 Exochonotus
 Hublella
 Lasiodera Gray in Griffith, 1832
 ?Muisca (или Enopliinae)
 Neopylus Solervicens, 1989
 Paracregya
 Pelonium
 Phymatophaea Pascoe, 1876
 Platynoptera Chevrolat, 1834
 Pseudichnea Schenkling, 1900
 Pylus Newman, 1840
 Pyticara Spinola, 1841 (включая Pelonides)
 Teneroides Gahan, 1910
 Tenerus Laporte de Castelnau, 1836
 Thriocerodes Wolcott & Dybas, 1947

Epiclininae
 Epiclines Chevrolat (7 spp., Аргентина, Чили)
 Calendyma Lacordaire (3 spp., Аргентина, Чили)
 Eleale Newman (59 spp., Австралия)
 Cleromorpha Westwood (1 sp., Австралия)

Epiphloeinae (иногда в Korynetinae)
 Acanthocollum
 Amboakis
 Decaphloeus
 Decorosa Opitz, 2008
 Diapromeces Opitz, 1997
 Ellipotoma Spinola, 1844
 Epiphloeus Spinola, 1841
 Hapsidopteris Opitz, 1997
 Ichnea Laporte de Castelnau, 1836
 Iontoclerus Opitz, 1997
 Katamyurus Opitz, 1997
 Madoniella Pic, 1935
 Megaphloeus Opitz, 2010
 Megatrachys Opitz, 1997
 Opitzius Barr, 2006
 Parvochaetus Opitz, 2006
 Pennasolis Opitz, 2008
 Pericales
 Pilosirus Opitz, 1997
 Plocamocera Spinola, 1844
 Pteroferus
 Pyticeroides Kuwert, 1894
 Silveirasia
 Stegnoclava
 Turbophloeus

Hydnocerinae (включая Phyllobaeninae)
 Abrosius Fairmaire, 1902
 Achlamys C.O.Waterhouse, 1879
 Allelidea G.R.Waterhouse, 1839
 Blaesiophthalmus Schenkling, 1903
 Brachycallimerus Chapin, 1924
 Brachyptevenus
 Callimerus Gorham, 1876
 Cephaloclerus Kuwert, 1893
 Cucujocallimerus Pic, 1929
 Emmepus Motschulsky, 1845
 Eurymetopum Blanchard, 1842
 Isohydnocera Chapin, 1917
 Isolemidia Gorham, 1877
 Laiomorphus Pic, 1927
 Lasiocallimerus Corporaal, 1939
 Lemidia Spinola, 1841
 Neohydnus Gorham, 1892
 Parmius Sharp, 1877
 Paupris Sharp, 1877
 Phyllobaenus Dejean, 1837
 Silviella Solervicens, 1987
 Solemidia
 Stenocallimerus Corporaal & Pic, 1940
 Theano Laporte de Castelnau, 1836
 Wolcottia Chapin, 1917

Korynetinae(ранее, Korynetinae по Kolibac, 1997 включало Enopliinae, Epiphloeinae, Korynetinae, Neorthopleurinae, Peloniinae, Tarsosteninae)
 Chariessa Perty in Spix & Martius, 1830 (или Enopliinae)
 Korynetes Herbst, 1792
 Korynetes caeruleus 
 Lebasiella Spinola, 1844
 Loedelia R.Lucas, 1918
 Necrobia Olivier, 1795
 Necrobia ruficollis 
 Necrobia rufipes 
 Neorthopleura Barr, 1976 (или Enopliinae)
 Opetiopalpus Spinola, 1844
 Romanaeclerus Winkler, 1960

Neorthopleurinae
 Agaphalera Opitz
 Allochotes Westwood
 Dermestoides (или Enopliinae)
 Kataspinula Opitz
 Lebasiella Spinola
 Loedelia Lucas
 Patuleius Fairmaire
 Rifkindius Opitz
 Romanaeclerus Winkler

Tarsosteninae (иногда в Korynetinae)
 Apopylus
 Apteropilo
 Fallopylus
 Neopylus
 Parapylus
 Paratillus Gorham, 1876
 Pseudopylus
 Pylus
 Tarsostenodes Blackburn, 1900
 Tarsostenus Spinola, 1844

Thaneroclerinae (или в статусе семейства Thanerocleridae по Kolibac, 1992 включает Isoclerini, Thaneroclerini, Zenodosini)
 Abana
 Cleridopsis Champion, 1913
 Compactoclerus Pic, 1939
 Cyrtinoclerus Chapin, 1924
 Isoclerus Lewis, 1892
 Meprinogenus Kolibáč, 1992
 Neoclerus Lewis, 1892
 Onerunka Kolibáč
 Thaneroclerus Lefebvre, 1838
 Viticlerus
 Zenodosus Wolcott, 1910

Tillinae
 Antenius Fairmaire, 1903
 Arachnoclerus Fairmaire, 1902
 Araeodontia Barr, 1952
 Archalius Fairmaire, 1903
 Aroterus Schenkling, 1906
 Basilewskyus Pic, 1950
 Biflabellotillus Pic, 1949
 Bilbotillus Kolibac, 1997
 Bogcia Barr, 1978
 Bostrichoclerus Van Dyke, 1938
 Callotillus Wolcott, 1911
 Ceratocopus Hintz, 1902
 Chilioclerus Solervicens, 1976
 Cladiscopallenis Pic, 1949
 Cladiscus Chevrolat, 1843
 Cladomorpha Pic, 1949
 Cteniopachys Fairmaire, 1889
 Cylidroctenus Kraatz, 1899
 Cylidrus Latreille, 1825
 Cymatodera Gray in Griffith, 1832
 Cymatoderella Barr, 1962
 Dedana Fairmaire, 1888
 Denops Fischer von Waldheim, 1829
 Diplocladus Fairmaire, 1885
 Diplopherusa Heller, 1921
 Eburneocladiscus Pic, 1955
 Egenocladiscus Corporaal & van der Wiel, 1949
 Elasmocylidrus Corporaal, 1939
 Enoploclerus Hintz, 1902
 Eucymatodera Schenkling, 1899
 Falsopallenis Pic, 1926
 Falsotillus Gerstmeier & Kuff, 1992
 Flabellotilloidea Gerstmeier & Kuff, 1992
 Gastrocentrum Gorham, 1876
 Gracilotillus Pic, 1933
 Impressopallenis Pic, 1953
 Isocymatodera Hintz, 1902
 Lecontella Wolcott & Chapin, 1918
 Leptoclerus Kraatz, 1899
 Liostylus Fairmaire, 1886
 Macroliostylus Pic, 1939
 Magnotillus Pic, 1936
 Melanoclerus Chapin, 1919
 Microtillus Pic, 1950
 Monophylla Spinola, 1841
 Neocallotillus Burke, 2016
 Nodepus Gorham, 1892
 Notocymatodera Schenkling, 1907
 Onychotillus Chapin, 1945
 Orthocladiscus Corporaal & van der Wiel, 1949
 Pallenis Laporte de Castelnau, 1836
 Paracladiscus Miyatake, 1965
 Paradoxocerus Kraatz, 1899
 Paraspinoza Corporaal, 1942
 Philocalus Klug, 1842
 Picoclerus Corporaal, 1936
 †Prospinoza (ископаемые)
 Pseudachlamys Duvivier, 1892
 Pseudogyponix Pic, 1939
 Pseudopallenis Kuwert, 1893
 Pseudoteloclerus Pic, 1932
 Rhopaloclerus Fairmaire, 1886
 † Shartegopsis (ископаемые)
 Smudlotillus Kolibac, 1997
 Spinoza Lewis, 1892
 Stenocylidrus Spinola, 1844
 Strotocera Schenkling, 1902
 Synellapotillus Pic, 1939
 Synellapus Fairmaire, 1903
 Teloclerus Schenkling, 1903
 Tilloclerus White, 1849
 Tillodadiscus Pic, 1953
 Tillodenops Hintz, 1905
 Tilloidea Laporte de Castelnau, 1832
 Tillus Olivier, 1790
 Tylotosoma Hintz, 1902

Галерея

Примечания

Литература 
 Kolibáč J. 1997 (1996). Classification of the subfamilies of Cleridae (Coleoptera: Cleroidea). Acta Musei Moraviae, scientiae naturales (Brno) 81: 307—361.

Ссылки 
 Атлас жуков-пестряков (Cleridae) России .
 Статьи Roland Gerstmeier по жукам Cleridae .
 Cleridae  на сайте SYNOPSIS OF THE DESCRIBED COLEOPTERA OF THE WORLD .

 
Семейства насекомых